Catllà, comuna del Conflent, a la Catalunya del Nord
 El Catllar, vila i municipi a la comarca del Tarragonès 
 El Catllar (Vilallonga de Ter), entitat de població al municipi de Vilallonga de Ter (Ripollès)
 Batalla del Catllar, enfrontament del 1641 durant la Guerra dels Segadors 
 Castell del Catllar, edifici al municipi tarragonès del Catllar
 Castell del Catllar (Vilallonga de Ter), edifici al municipi de Vilallonga de Ter 
 Pantà del Catllar, embassament del riu Gaià, creat per una presa al municipi del Catllar, que s'estén pels termes del Catllar, Vespella
 Puig del Catllar, muntanya al municipi de Ripoll a la comarca del Ripollès 
 Serra del Catllar''', serra a cavall dels municipis de Queralbs i de Vilallonga de Ter a la comarca del Ripollès